Luna rossa – fenomeno osservato dalla Terra in occasione di alcune eclissi di Luna
Luna Rossa – serie di imbarcazioni italiane da regata
Luna rossa – film del 1951 di Armando Fizzarotti
Luna rossa – film del 2001 di Antonio Capuano
Luna rossa – brano musicale di Vincenzo De Crescenzo e Antonio Vian del 1950
 Luna rossa (Red Moon) – romanzo di fantascienza del 2018 di Kim Stanley Robinson
 Luna rossa (Red Moon) – episodio della terza stagione di The Mentalist

Pagine correlate
Red Moon